MV je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Maldive.
 Martha's Vineyard

Glej tudi 

Kratice